Língua tailandesa — a língua da Tailândia, também conhecida como siamês
Gêmeos xifópagos ou gêmeos siameses — gêmeos idênticos cujos corpos estão conectados por alguma parte de seus corpos
Siamés (banda), banda de electropop rock argentina fundada em 2013

Animais
Crocodilo-siamês — réptil da Tailândia e de outros países do sudeste da Ásia
Siamês (gato) — raça de gato doméstico

Siames